Seleuco era il figlio maggiore di Demetrio II Nicatore e di Cleopatra Tea. L'epiteto Philometor veniva normalmente utilizzato nei regni ellenistici ad indicare il sovrano che regnava sotto la tutela della madre; Seleuco, infatti, salì al trono nel 126. Quando, però, reclamò il potere tutto per sé, la madre Cleopatra lo fece uccidere.

Collegamenti esterni 
 

Seleuco, 05